Markuszów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin
 Markuszów est une gmina rurale
 Markuszów est un village du powiat de Puławy et chef-lieu de la gmina de même nom